Neuilly-sur-Seine –  miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Hauts-de-Seine.
 Neuilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.
 Neuilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre.
 Neuilly –  miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne.

Zobacz też 
 Pont de Neuilly, most Neuilly – most nad rzeką Sekwaną, w aglomeracji paryskiej, pomiędzy miejscowościami Neuilly-sur-Seine na jednym brzegu a Courbevoie i Puteaux na drugim brzegu
 Pont de Neuilly – stacja na linii nr 1 paryskiego metra, w miejscowości Neuilly-sur-Seine, nieopodal mostu Pont de Neuilly